Maddox é mais comumente associado como sobrenome de diversas pessoas, um dos sobrenomes com o significado mais belo. Significa aquele que é dedicado. A etimologia da dedicação nos leva a “dedicatiōne”, um vocábulo da língua latina. Dedicação é o ato e resultado de dedicar: empregar; direcionar algo para alguém; destinar ou consagrar. 

 Brenda Maddox, jornalista e escritora
 Conroy Maddox, artista surrealista britânico
 Cynthia Maddox
 Garry Maddox, jogador de baseball
 Isaac Maddox, bispo de Worchester no século XVI
 Sir John Royden Maddox, ex-editor da revista Nature
 Johnny Maddox, pianista
 Ken Maddox, político dos Estados Unidos da América
 Lester Maddox, governador democrata da Georgia
 Marion Maddox 
 Napoleon Maddox, rapper e beatboxer dos Estados Unidos
 Paul Maddox
 Richard Leach Maddox, fotográfo e físico nativo do Reino Unido 
 Robert Maddox
 Robert Flournoy Maddox
 Rose Maddox, cantora norte-americana de música country
 Scott Maddox
 Tito Maddox, jogador de basquete na NBA
 Tom Maddox, escritor de ficção científica, notório por suas influências cyberpunk e por autorar seus trabalhos sob um licença Creative Commons
 Tommy Maddox, jogador de futebol americano.
 William Maddox, oficial da Marinha dos Estados Unidos, cujo nome é homenageado em três destroyers daquele país.

Outros significados

Personagens fictícios 
Personagens fictícios que possuem o sobrenome Maddox:

 Bruce Maddox

Como nome ou pseudônimo 
Maddox como nome próprio
 Maddox Chivan Jolie-Pitt, filho adotivo da atriz Angelina Jolie

Maddox como pseudônimo:
 George Ouzounian, mais conhecido pelo seu pseudônimo Maddox, autor do popular website The Best Page in the Universe e do livroThe Alphabet of Manliness

Ver também
 Maddox Street em Mayfair, London
 USS Maddox:
USS Maddox (DD-168)
USS Maddox (DD-622)
USS Maddox (DD-731)
 Príncipe Madoc, um legendário colono irlandês, entre os mais famosos membros da colonização das Américas. 
 Maddocks
 Maddock

Desambiguação